292-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Была сформирована 6 февраля 1940 года в Гросс-Борне (Померания). С июня 1940 года на западе, где участвовала в боях на реке Марне у городов Сойли и Три.                                                                                                   С июля в Польше, с июня 1941 на восточном фронте в составе группы арий „Центр“.В 1941 году перешла в распоряжение 4-й армии. 26 июня 1941 года 508-й пехотный полк достиг Беловежской пущи,где был ввязан на несколько дней в лесное сражение с частями Красной армии. В июле-сентябре 1941 года участвовала в боях за город Ельня и окружении советских войск у городов Рославль и Клинзы. А также в битвах под Вязьмой и Брянском. В частности участвовала в битве за Москву и в операции Цитадель. Во время наступления под Москвой была остановлена у сёл Акулово и Никольское.                                                                                                                                                                       В январе 1942 года остатки 292-й, 183-й и 255-й дивизий были вошли в состав группы „Сигер“, и воевали на позициях реки Истра. В конце 1944 года 292-я дивизия в составе 9-й армии оборонялась в районе припятских болот, а позже между реками Буг и Нарев. А после длительных оборонительных боёв и как следствие успешных действий 2-го Белорусского перешла на другой берег реки Нарев. Понесла серьезные потери в Восточно-Прусской операции.
2-го февраля 1945 года она достигла города Гейльсберга (ныне город Лидзбарк-Варминьский, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша) где почти был окружён, но продолжал отступать. Вместе с остатками 4-й армии,была окружена в Хайлигенбейльском котле и окончательно уничтожена в феврале 1945 года. После  этого оставшиеся живые были поглощены 170-й пехотной дивизией вермахта, некоторые были эвакуированы через Фришес-Хафф. 4 апреля 1945 расформирована.

Боевой путь дивизии                                                                                                                                                                                                                     
В июне 1940 года участвовала в боях у городов Сойли и Три;

26 июня 1941 года дивизия вела бой с частями Красной армии в Беловежской пуще;

В июле-сентябре 1941 года участвовала в боях за город Ельня;

Принимала участие в окружении советских войск у городов Рославль и Клинзы;

Участвовала в боях под Вязьмой и Брянском;

Участвовала в битве за Москву и операции Цитадель;

В январе 1942 года воевала на позициях реки Истра.

Состав 
 507-й пехотный полк;
 508-й пехотный полк;
 509-й пехотный полк (до 31.10.1941 и с 21.03.1944);
 292-й артиллерийский полк.

Примечания

Литература 

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году